Esther Perel (1958-), psychothérapeute belge d'origine polonaise. 
 Salomon Perel (1925-2023), rescapé de la Shoah, juif allemand puis israélien. 

Homonymie de patronyme
Patronyme juif